

Поленцько — село в гміні Машево Кросненського повіту Любуського воєводства
 Поленцько — село в гміні Осьно-Любуське Слубицького повіту Любуського воєводства